8TV – rete televisiva polacca del passato, attiva negli anni 2016-2017
8TV – rete televisiva malaysiana
8TV – rete televisiva spagnola